У́лица Богда́на Хмельни́цкого — улицы в различных населённых пунктах бывшего СССР, названные в честь гетмана Войска Запорожского, лидера народного восстания Зиновия Богдана Хмельницкого.

Украина 
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Белгороде-Днестровском.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Белой Церкви.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Броварах.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Виннице.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Днепре.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Донецке.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Жмеринке.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Золочеве.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Калуше.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Киеве.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Константиновке.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Кременчуге.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Кропивницком.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Луцке.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица во Львове.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Николаеве.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Одессе.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Смеле.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Стрые.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Тернополе.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Харькове.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Херсоне.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Черкассах.
 Улица Хмельницкого — улица в Чернигове.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Черновцах.

Крым 
  — улица в Алуште.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Керчи.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Севастополе.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Симферополе.

Россия 
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Абакане.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Астрахани.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Белгороде.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Благовещенске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Воронеже.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Ейске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Иванове.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Иркутске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Калининграде.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Красноярске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Липецке.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Нальчике.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Новокузнецке.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Новосибирске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Новочеркасске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Норильске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Омске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Оренбурге.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Перми.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Таганроге.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Салавате.
 Улица Хмельницкого — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Саранске.
 В Томске:
 Улица Богдана Хмельницкого;
 Переулок Богдана Хмельницкого.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Ульяновске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Уфе.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Хилке.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Чебоксарах.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Челябинске.
 Улица Богдана Хмельницкого — название улицы Маросейка в Москве в 1954—1990 годах.

Беларусь 
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Витебске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Гомеле.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Жлобине.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Минске.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Молодечно.

Казахстан 
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Алма-Ате.
 Улица Богдана Хмельницкого — улица в Астане.

См. также 
 Проспект Богдана Хмельницкого.

Улицы Богдана Хмельницкого